Лауреаты Государственной премии Российской Федерации за 1992 год были названы указами Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина

В области литературы и искусства 

За произведения последних лет, выполненные в традициях тувинской резьбы по цветному мягкому камню
 Байынды, Елизавета Байыровна, народный мастер-камнерез.
 Дойбухаа, Дондук Хертекович, народный мастер-камнерез.
 Дупчур, Бригад Санчаевич, народный мастер-камнерез.
 Саая, Когел Мижитеевич, народный мастер-камнерез.

За книги последних лет «Пушкинский дом» и «Улетающий Монахов»
 Битов, Андрей Георгиевич, писатель.

За концерт для скрипки с оркестром «Offertorium»
 Губайдулина, София Асгатовна, композитор.

За спектакль «Для веселья нам даны молодые годы» по мотивам повести С. Каледина «Стройбат» в Малом драматическом театре, Санкт-Петербург
 Додин, Лев Абрамович, автор пьесы и режиссёр-постановщик.

За спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведений Шолом-Алейхема (пьеса Г. Горина) в Московском театре «Ленком»
 Захаров, Марк Анатольевич, режиссёр-постановщик.
 Леонов, Евгений Павлович, исполнитель главной роли.
 Шейнцис, Олег Аронович, художник.

За серию искусствоведческих работ последних лет в области архитектуры
 Иконников, Андрей Владимирович, архитектор.

За коллекцию одежды из массовых видов мехов
 Крутикова, Ирина Владимировна, дизайнер-модельер.
 Назарова, Людмила Викторовна, дизайнер-модельер.

За книгу стихотворений «Разговор по душам»
 Тряпкин, Николай Иванович, поэт.

За спектакль «Погром» по мотивам романа Б. Васильева «И был вечер, и было утро» в Казанском театре юного зрителя
 Цейтлин, Борис Ильич, режиссёр-постановщик.
 Хайруллина, Роза Вакильевна, артистка.
 Рыбасова, Мария Дмитриевна, художник.

За хоровую музыку «Запечатлённый ангел» по Н. Лескову
 Щедрин, Родион Константинович, композитор.

В области науки и техники 

За разработку и внедрение в практику новых методов профилактики и лечения тромбоэмболии легочной артерии
 Савельев, Виктор Сергеевич, академик Российской академии медицинских наук, заведующий кафедрой Российского государственного медицинского университета, руководитель работы.
 Вирганский, Анатолий Олегович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры.
 Кириенко, Александр Иванович, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией.
 Матюшенко, Алексей Адамович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры.
 Прокубовский, Владимир Ильич, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией.
 Яблоков, Евгений Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры, — работник того же университета;
 Колодий, Степан Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий кабинетом клинической больницы Центральной медико-санитарной части N 119;
 Смирнов, Арий Алексеевич, ведущий инженер Радиотехнического института Российской академии наук.

За разработку и создание экономичных сверхпроводящих магнитов для ускорителей высоких энергий
 Алфеев, Валерий Семёнович, старший научный сотрудник лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований.
 Борисовская, Земфира Владимировна, кандидат технических наук, научный сотрудник.
 Курятников, Борис Константинович, бывший начальник цеха опытно-экспериментального производства.
 Лобанов, Виктор Иванович, научный сотрудник.
 Матюшевский, Евгений Александрович, начальник конструкторского бюро.
 Шелаев, Игорь Александрович, доктор технических наук, начальник сектора, — работник той же лаборатории;
 Макаров, Леонид Григорьевич, (посмертно).

За создание крупной сырьевой базы полиметаллических руд в российской части Рудного Алтая
 Беляев, Александр Петрович, бывший геолог первой категории Рудно-Алтайской геолого-разведочной экспедиции Западно-Сибирского производственного геологического объединения «Запсибгеология».
 Отрудько, Анатолий Андреевич, бывший начальник отдела.
 Ходарев, Владимир Павлович, бывший геолог первой категории.
 Чекалин, Вениамин Михайлович, главный геолог, — работник той же геолого-разведочной экспедиции.
 Доронин, Александр Яковлевич, (посмертно);
 Савченко, Владимир Николаевич, геофизик первой категории Таловской геофизической партии Центральной геофизической экспедиции Западно-Сибирского производственного геологического объединения «Запсибгеология»;
 Фёдоров, Александр Александрович, (посмертно).

За цикл монографий «Традиционная культура русского народа в XVII — начале XX вв.»
 Александров, Вадим Александрович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.
 Власова, Ирина Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник.
 Громыко, Марина Михайловна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник.
 Рабинович, Михаил Григорьевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник-консультант.
 Чижикова, Людмила Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института.

За разработку и внедрение технологии привитой культуры винограда в России
 Жуков, Александр Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия научно-производственного объединения «Сады Кубани» Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Ильяшенко, Олег Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом.
 Перов, Николай Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом, — работник той же опытной станции;
 Малтабар, Александр Леонидович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства научно-производственного объединения «Сады Кубани».
 Серпуховитина, Ксения Алексеевна, доктор сельскохозяйственных наук, заведующая отделом того же института;
 Котляров, Игорь Фёдорович, заместитель председателя правления Государственно-кооперативного объединения по виноградарству и виноделию «Росвиноградпрома»;
 Малтабар, Леонид Маркович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой Кубанского государственного аграрного университета.
 Радчевский, Пётр Пантелеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры того же университета.

За разработку и внедрение интегрированных лазерных и плазменных технологий создания изделий новой техники авиационного и космического назначения
 Барвинок, Виталий Алексеевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва.
 Богданович, Валерий Иосифович, кандидат технических наук, доцент кафедры, — работник того же университета;
 Мордасов, Василий Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры, — работник того же университета;
 Сойфер, Виктор Александрович, доктор технических наук, ректор, — работник того же университета;
 Цидулко, Аркадий Григорьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры, — работник того же университета;.
 Шорин, Владимир Павлович, академик, заведующий кафедрой, — работник того же университета;
 Сисакян, Иосиф Норайрович, доктор физико-математических наук, начальник — главный конструктор Центрального конструкторского бюро уникального приборостроения Российской академии наук;
 Трофимов, Николай Григорьевич, кандидат технических наук, главный конструктор Самарского конструкторского бюро машиностроения Самарского научно-производственного объединения «Труд».

За полный синтез эйкозаноидов, разработку новых высокоэффективных простагландиновых препаратов
 Валеев, Фарид Абдуллович, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института органической химии Уфимского научного центра Российской академии наук.
 Востриков, Николай Сергеевич, кандидат химических наук, старший научный сотрудник.
 Лазарева, Дина Наумовна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник.
 Мифтахов, Мансур Сагарьярович, доктор химических наук, главный научный сотрудник.
 Муринов, Юрий Ильич, доктор химических наук, заведующий лабораторией.
 Толстиков, Александр Генрихович, кандидат химических наук, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Карамышев, Валентин Андреевич, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Черемисинов, Григорий Андрианович, доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией того же института.

За разработку и внедрение в угольной промышленности Кузбасса и восточных регионов России прогрессивных композиционных материалов, ресурсосберегающих технологий и оборудования
 Васильев, Владимир Викторович, доктор технических наук, заведующий лабораторией Института горного дела имени А. А. Скочинского.
 Егоров, Николай Константинович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института;
 Малышев, Юрий Николаевич, доктор технических наук, директор, — работник того же института;
 Болдин, Виктор Михайлович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Кузнецкого научно-исследовательского и проектно-конструкторского угольного института научно-производственного объединения «Прокопьевскуголь»;
 Дунаевская, Маргарита Павловна, кандидат технических наук, заведующая сектором Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института по добыче полезных ископаемых открытым способом;
 Завертайло, Василий Федосеевич, директор научно-производственного предприятия «Шахтостройкомпозит» научно-производственного объединения «Прокопьевскгидроуголь»;
 Зайденварг, Валерий Евгеньевич, кандидат технических наук, президент правления Российской государственной корпорации угольной промышленности «Уголь России».

Ссылки 
 Распоряжение Президента Российской Федерации от 28 декабря 1992 года № 846-рп
 Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 1992 года № 1637 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1992 года»
 Распоряжение Президента Российской Федерации от 18 марта 1993 года № 181-рп
 Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 1993 года № 411 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 1992 года в области науки и техники»

1992 год в России